Bannay (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Bannay (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bannay (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia